3-й мемориал Таля — международный шахматный турнир, проходящий с 17 по 27 августа в 2008 году в Москве в ГУМе.

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2745).

Участники 

¹) рейтинги даны на июль 2008 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Мемориал Михаила Таля на сайте russiachess.org
 Мемориал Михаила Таля на сайте ChessPro.ru

Мемориал Таля
2008 год в шахматах
Спорт в России в 2008 году
2008 год в Москве